Шарики:
 Шарики — игра, более известная как Color Lines.
 Шарики — компьютерная игра.
 Шарики — деревня в Яранском районе Кировской области.
 «Шарики» — кинотеатр в Томске.

См. также 

 Смешарики
 Шарики Кегеля
 Шарики Ньютона
 Шарик